JWS est un sigle qui peut désigner :
 JWS Racing, une équipe de sport automobile française ;
  (en français, syndrome de Jackson-Weiss), une maladie génétique caractérisée par une malformation du pied et une craniosynostose (ce syndrome peut être causé par une mutation du gène FGFR2 (fibroblast growth factor receptor 2)) ;
 Java Web Start, un outil informatique de déploiement de logiciels fondés sur la technique Java ;
 JSON Web Signature, une norme proposée par l'IETF () pour la signature numérique de données arbitraires.

Références